Doleschal ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Doleschal (* 1988), deutscher Politiker
 Dominik Doleschal (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Ines Doleschal (* 1972), deutsche Künstlerin
 Ursula Doleschal (* 1963), österreichische Slawistin

Siehe auch:
 Doleschall
 Doležal